Las siglas IMC pueden corresponderse a:

 Índice de Masa Corporal, medida de la obesidad.
 Instituto Mexiquense de Cultura, institución cultural Mexicana.
 Independent Media Center, una red de medios alternativos.

En inglés

 Condiciones meteorológicas de vuelo instrumental (Instrumental Meteorological Conditions), condiciones en las que no es posible volar sólo mediante control visual. Ver Reglas de vuelo instrumental.
 Consorcio de correo de internet (Internet Mail Consortium).

Empresas

 IMC (editorial)
 Internet Media Consultants
 International Music Corporation, importador de instrumentos musicales.
 IM&C (Servicios profesionales)
 IMC Toys, empresa juguetera.